Beielstein steht für
Felix Wilhelm Beielstein (1886–1964), deutscher Schriftsteller.
Robert Beielstein (1859–1933), deutscher Maler
Siehe auch:
Beilstein